

Patronyme 

 Paul Grassot (1800-1860), acteur français ;
 Brigide Daynes-Grassot (1832-1926), comédienne française ;
 Suzanne Daynes-Grassot (1884-1976), sa fille, peintre française.

Pseudonyme 

 Madame Grassot (1811-1893), actrice française ;

Titres 

 Une tragédie chez M. Grassot (1848), pièce de théâtre d'Eugène Labiche.